Fabre kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean-Henri Casimir Fabre
 Gabriel Fabre

Robotskapade auktorsförkortningar